Чабанов Владимир Анатольевич (3 февраля 1967, Крымск, Краснодарский край — 7 ноября 2010, Москва, Российская Федерация) — российский военнослужащий. Гвардии полковник. Герой России (1997).

Биография 
 в 1984 году окончил Казанское суворовское училище.
 В 1988 году окончил Ленинградское ВОКУ имени С. М. Кирова
 начал службу на Крайнем Севере в должности командира мотострелкового взвода.
 с 1993 года проходил службу на Северном Кавказе. Участник Первой Чеченской войны
 с 29 декабря 1994 года в составе сводного отряда полка капитан В. А. Чабанов участвовал в разоружении незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики. В 1995 году Указом Президента Российской Федерации №616 от 21 июня 1995 года за мужество и героизм, присвоено звание Героя Российской Федерации.

Подвиг 
В ходе боевых действий по освобождению города Грозного от чеченских боевиков, командуя ротой, захватил и удерживал железнодорожный вокзал г.Грозный,  выходя из окружения захватил важное в тактическом отношении 12-этажное здание и удерживал его в период с 4 по 15 января 1995 года, обеспечив продвижение основных сил наступающей группировки российских войск. Из 44 человек в роте всего двое погибли и 18 были тяжело ранены. Боевики потеряли здесь до 150 человек, 3 бронемашины и большое количество огневых средств. Чабанов получил ранение и две контузии.

Дальнейшая биография 
С 1996 по 1999 год учёба в Общевойсковой академии имени М. В. Фрунзе. 1999-2000 годы командир 2-го танкового батальона 13-го гвардейского Шепетовского танкового полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Затем был начальником штаба  12-го гвардейского Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова 2-й степени танкового полка этой же дивизии. После работал начальником отдела в Управлении боевой и тактической подготовки Сухопутных войск.

Скоропостижно скончался 7 ноября 2010 года (закупорка сосудов тромбом). 8 ноября друг полковника, лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук — написал в его память песню, которую впервые публично исполнил. В этот же день военный был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Казанского СВУ

Умершие от инфаркта миокарда
Выпускники Казанского суворовского военного училища
Выпускники Ленинградского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Первой чеченской войны
Похороненные на Троекуровском кладбище